Свободна енергия може да се отнася за:

 Свободна енергия на Гибс
 Свободна енергия на Хелмхолц